Příjmení Jirousek nosí více významných osobností:

 Josef Jirousek (1845–1917) – rakouský a český podnikatel a politik
 Miroslav Jirousek (* 1946) – český fotbalista, záložník
 Pavel Jirousek (* 1973) – český fotbalista, záložník